Csehország
 Kounov, település a Rakovníki járásban
 Kounov, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban